Національна ліга В 2013—2014 — 67-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Вісп.

Регламент 
Чемпіонат складався з двох етапів: на першому 10 команд виявили вісімку, на другому етапі у плей-оф чільна вісімка клубів виборювала звання чемпіона Ліги. Чемпіон НЛБ зустрічався у перехідних матчах (серія до чотирьох перемог) з найгіршою командою Національної ліги А.

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Плей-оф

Кваліфікація НЛА  
 ХК «Біль» — «Вісп» 4:1 (5:2, 2:5, 5:1, 4:1, 3:2)

Джерела 
 Сезон 2014   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2013 у швейцарському спорті
2014 у швейцарському спорті